Ивон Коли је трећи пут освојила турнир. У финалу је савладала Ренату Томанову са 6:2, 6:2.

Носиоци 

  Ивон Коли (победница)
  Кери Рид (прво коло)
  Хелга Мастхоф (четвртфинале)
  Сју Баркер (друго коло)
  Рената Томанова (финале)
  Хелен Гурлеј (полуфинале)
  Лесли Баури (четвртфинале)
  Џенет Јанг (друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Доња половина

Група 2

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 1976.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно